Barra Bonita ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Barra Bonita (Santa Catarina)
 Barra Bonita (São Paulo)